Die Nordamerikanische Meisterschaften im Sommerbiathlon 2009 fanden am 8. und 9. August des Jahres in Jericho im US-Bundesstaat Vermont statt.

An den Rennen der Männer und der Frauen nahmen nur Starter aus den USA teil, bei den Rennen der Junioren und bei der Jugend starteten auch Kanadier.

Männer

Sprint 10 km 
 
Datum: Samstag, 8. August 2009
Es starteten 18 Athleten. Drew Gelinas erhielt einen Tadel wegen Inanspruchnahme unerlaubter Hilfe am Schießstand.

Beim gleichzeitigen Wettbewerb der Junioren gewann der Kanadier David Grégoire vor dem US-Amerikaner Michael Gibson und Vincent Blais aus Kanada, bei der Jugend die US-Amerikaner Ethan Dreissigacker vor Ben Greenwald und dem Kanadier Remi Gregoire-Jacques.

Verfolgung 12,5 km 
 
Datum: Sonntag, 9. August 2009
Es starteten 18 Athleten.

Beim gleichzeitigen Juniorenrennen gewann der Kanadier Vincent Blais vor dem US-Amerikaner Michael Gibson und dem Kanadier David Grégoire. Beim Jugendrennen siegte der US-Amerikaner Ethan Dreissigacker vor seinen Landsleuten Sean Doherty und Eliot Neal.

Frauen

Sprint 7,5 km 
 
Datum: Samstag, 8. August 2009
Es starteten 13 Athletinnen. Susan Dunklee und Meagan Toussaint erhielten wegen nicht gelaufener Strafrunden eine Strafe, Carolyn Treacy Bramante erhielt eine 10-sekündige Zeitgutschrift. Laura Spector, Annelies Cook und Tracy Barnes-Coliander erhielten einen schriftlichen Tadel wegen Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen.

Beim gleichzeitigen Wettbewerb der Juniorinnen gewann Addie Byrne aus den USA vor ihren Landsfrauen Grace Boutot und Corrine Malcolm. Bei den Jugendrennen siegte die US-Amerikanerin  Andrea Mayo vor ihren Landsfrauen Kelly Gjorline und Afton Snyder.

Verfolgung 10 km 
 
Datum: Sonntag, 9. August 2009
Es starteten 13 Athletinnen. Tracy Barnes-Coliander, Annelies Cook und Laura Spector wurden wegen wiederholter Verstöße gegen die Sicherungsauflagen an den Gewehren disqualifiziert.

Beim gleichzeitigen Juniorinnen- und Jugendrennen gewannen nur Läuferinnen aus den USA Medaillen. Beim Jugendrennen gewann Grace Boutot vor Corrine Malcolm. Addie Byrne wurde disqualifiziert. Beim Jugendrennen siegte Andrea Mayo vor Afton Snyder und Kelly Gjorline.

Weblinks 
 Resultate Männersprints (PDF-Datei; 62 kB)
 Resultate Frauensprints (PDF-Datei; 56 kB)
 Verfolgung Männer (PDF-Datei; 63 kB)
 Verfolgung Frauen (PDF-Datei; 54 kB)

2009
Biathlonveranstaltung 2009
Biathlon (Vereinigte Staaten)
Sportveranstaltung in Jericho (Vermont)